Perotti ima više značenja:
 Perotti, Cuneo
 Perotti, Piacenza